Parkland peut désigner :

Toponyme

Canada 
 Parkland, en Alberta ;
 Parkland Beach, en Alberta ;

 Comté de Parkland, en Alberta ;
 Région de Parkland, dans le Manitoba.

États-Unis 
 Parkland, en Floride ;
 Parkland, dans l'État de Washington ;
 , dans le Wisconsin.

Autre lieu 
 Parkland Memorial Hospital à Dallas, États-Unis.

Cinéma 
 Parkland, film sorti en 2013.

Homonymie de toponyme